Annaberg kan syfta på följande platser:

Polen 

 Góra Świętej Anny, ort, Opole vojvodskap, Powiat strzelecki,

Tyskland 

 Annaberg-Buchholz, stad i Sachsen,

Österrike 

 Annaberg, Niederösterreich, kommun, 

Robotskapade Polenförgreningar